La Coppa di Israele 2007-2008 è la 48ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2007-2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
Coppa di Israele di pallacanestro maschile